Села:
 Перекопівка — Полтавська область, Великобагачанський район
 Перекопівка — Сумська область, Роменський район

Див. також 
 Перекоп